Коммуна Рёдовре () — муниципалитет в столичном регионе () Дании, пригород Копенгагена. Площадь — 12,12 км², что составляет 0,03 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2021 года — 41119 чел.

Политика муниципалитета 
Управляющим органом власти является муниципальный совет, состоящий из 19 членов, которые избираются жителями Родовре для принятия политических решений и руководства муниципалитетом. Председателем муниципального совета является мэр.

Железнодорожные станции 
 Рёдовре (Rødovre)

Изображения

Ссылки 
 Страница муниципалитета города на сайте Фейсбук
 Рёдовре на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании